Hype [hajp] je anglické slovo, zkrácená forma řeckého hyperbolé, přehánění, které může znamenat:
 povyk, ohlas
 to, o čem se aktuálně mluví
 přehnaný zájem, až šílenství po někom nebo něčem
 bombastická reklama
Předmětem hypu může být osoba, produkt, událost, ….
To hype jako sloveso znamená podporovat předmět hypu a angažovat se v reakci na něj.

Hype v kontextu módy a oblékání může být zájem o limitované edice módních kousků, doplňků, obuvi atp., které konkrétní značka uvolní do prodeje v určitý den a hodinu a na které její fanoušci čekají ve frontách před prodejnami nebo se snaží je ihned po uvolnění do prodeje objednat. Počty zájemců o tento typ zboží značně převyšují nabídku, a tak často dochází k překupnictví (resellingu), pokusům o hromadný prodej zboží „podpultově“ (backdoor), ze strany obchodu omezení počtu nákupu na osobu, restrikce při prodeji (např. jen na platební kartu a dokonce opis osobních údajů), u on-line prodeje na zátěž e-shopu až do fáze, kdy je neschopný zpracovávat požadavky; naprogramování počítačových botů (robotů), které mají daný produkt koupit v řádu milisekund, a další.

Podobné 
 Hype!
 The Hype

Reference 

Anglická slova a fráze